San Lorenco I ima više značenja:
 San Lorenco I (Salerno)
 San Lorenco I (Viterbo)